Pertus est le patronyme de :
 Henri Pertus (1908 - 1988), peintre français
 Ferdinand Pertus (1883 - 1948 ), peintre et enlumineur français, père du précédent

Voir aussi 
 Le Perthus, village à la frontière entre la France et l'Espagne
 Le col du Perthus, aussi orthographié Pertus, dans le Massif central
 Pertuis (du bas latin pertus, qui donne également perthus)
 ne pas confondre avec Petrus

Homonymie de patronyme